Galow beziehungsweise Gałów ist der Name mehrerer Ortschaften:

 Galow, deutscher Name des polnischen Gałowo im heutigen Szczecinek
 Gałów (Miękinia), Gemeindeteil von Miękinia im Powiat Średzki in der Woiwodschaft Niederschlesien; deutscher Name Groß Gohlau
 Alt-Galow, Wohnplatz in Schöneberg, Uckermark
 Neu-Galow, Rittergut im Landkreis Uckermark

Galow ist der Familienname folgender Personen:
 Erhard Meyer-Galow (* 1942), deutscher Chemiker
 Wolfgang Galow (* 1956), deutscher Fernschachspieler und Fotograf